Peschaud est un patronyme porté notamment par :

 Gabriel Peschaud (1861-1928), homme politique français ;
 Hector Peschaud (1895-1968), homme politique français ;
 Philippe Peschaud (1915-2006), officier français de la 2e division blindée ;
 Rosette Peschaud (1920-2015), ambulancière militaire française.